Tojo-chamusco é o nome comum dado a diversas espécies vegetais, entre as quais:
 Stauracanthus genistoides (Brot.) Samp. - espécie de Fabaceae nativa da Península Ibérica.
 Stauracanthus spectabilis  Webb - espécie de Fabaceae nativa da Península Ibérica e de Marrocos.